Зяблицев — фамилия. Известные носители:

 Зяблицев, Георгий Петрович (1955—1997) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Зяблицев, Евгений Геннадьевич (род. 1965) — государственный деятель, депутат Государственной думы. 
 Зяблицев, Сергей Петрович (род. 1952) — советский, российский поэт; член Союза писателей России.